Аргуэ́льес () — испанская фамилия:

 Агустин Аргуэльес Альварес (1776—1844) — испанский юрист, дипломат, политик, один из лидеров либерального дворянства.
 Александр Аргуэльес (род. 1964) — американский знаток изучения иностранных языков.
 Хосе Канга Аргуэльес (1770—1848) — испанский государственный деятель